Lambon bezeichnet:

 Lambon (Sèvre Niortaise), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sèvre Niortaise
 Lambon (Garonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne